«Мемар Аджеми-2» () — станция третьей линии бакинского метрополитена. Открытие состоялось 19 апреля 2016 года, в составе первого участка третьей линии «Мемар Аджеми» — «Автовокзал». Средства на строительство станции были выделены в 2009 году.

Наземные сооружения 
Подземный вестибюль располагается на пересечении улиц Джавадхана и Гусейнбалы Алиева.

Подземные сооружения 
Станция «Мемар Аджеми-2» — однопролётная, мелкого заложения. Длина центрального зала — 144 м.

В центре зала расположены две ленты узкобаллюстрадных эскалаторов (на каждой ленте 2 эскалатора), ведущих в вестибюль.

Примечания 

Станции Бакинского метрополитена
Появились в 2016 году в Азербайджане